Ana Rosa — atriz brasileira
Estação Ana Rosa — estação do metrô de São Paulo (Brasil)
Ana Rosa Gattorno — religiosa italiana do século XIX
Ana Rosa Quintana — jornalista espanhola
Ana Francisca Rosa Maciel da Costa — baronesa de São Salvador de Campos de Goitacases
 Pseudónimo da professora e radialista portuguesa Teresa Clode.

Desambiguações de antropônimos